3467 Bernheim

Persone 

 Antoine Bernheim
 Kate Bernheim
 Hippolyte Bernheim